Nərimanlı – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Nərimanlı – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian